Списки найкращих футболістів Східної Європи — символічні реєстри, укладені в різний час різними організаціями — медійними, статистичними, політичними.

Найкращі футболісти Східної Європи XX століття (Deutsche Presse-Agentur) 
Рейтинг німецького інформаційного агентства Deutsche Presse-Agentur (1999)

Воротарі 
 1. Лев Яшин (Росія)
 2. Франтішек Планічка (Чехія)
 3. Дьюла Грошич (Угорщина)

Захисники крайні 
 1. Анатолій Дем'яненко (Україна)
 2. Фахрудін Юсуфі (Югославія)
 3. Бранко Зебець (Хорватія)

Захисники центральні 
 1. Ян Поплухар (Словаччина)
 2. Муртаз Хурцилава (Грузія)
 3. Георге Попеску (Румунія)

Півзахисники крайні 
 1. Павел Недвед (Чехія)
 2. Ігор Нетто (Росія)
 3. Юрій Войнов (Україна)

Вінгери 
 1. Драган Джаїч (Югославія)
 2. Збігнев Бонек (Польща)
 3. Золтан Цибор (Угорщина)

Стопери 
 1. Йозеф Масопуст (Чехія)
 2. Йожеф Божик (Угорщина)
 3. Нікулае Добрин (Румунія)

Півзахисники центральні 
 1. Георге Хаджі (Румунія)
 2. Казимеж Дейна (Польща)
 3. Володимир Мунтян (Україна)

Нападники крайні 
 1. Олег Блохін (Україна)
 2. Гжегош Лято (Польща)
 3. Імре Шлоссер (Угорщина)

Нападники півсередні 
 1. Ференц Пушкаш (Угорщина)
 2. Степан Бобек (Хорватія)
 3. Шандор Кочиш (Угорщина)

Нападники відтягнуті 
 1. Ладислав Кубала (Угорщина / Словаччина)
 2. Христо Стоїчков (Болгарія)
 3. Деян Савичевич (Югославія)

Нападники центральні 
 1. Йозеф Біцан (Чехія)
 2. Флоріан Альберт (Угорщина)
 3. Дьордь Шароши (Угорщина)

Тренери 
 1. Валерій Лобановський (Україна)
 2. Стефан Ковач (Румунія)
 3. Бела Гуттман (Угорщина)

Найкращі футболісти Східної Європи XX століття (France-Presse) 
Рейтинг французького інформаційного агентства France-Presse (2000)

Футболісти 
 1. Ференц Пушкаш (Угорщина)
 2. Олег Блохін (Україна)
 3. Ладислав Кубала (Угорщина / Словаччина)
 4. Лев Яшин (Росія)
 5. Драган Джаїч (Югославія)
 6. Йозеф Масопуст (Чехія)
 7. Шандор Кочиш (Угорщина)
 8. Йозеф Біцан (Чехія)
 9. Христо Стоїчков (Болгарія)
 10. Казимеж Дейна (Польща)

Тренери 
 1. Стефан Ковач (Румунія)
 2. Бела Гуттман (Угорщина)
 3. Валерій Лобановський (Україна)
 4. Йозеф Венглош (Словаччина)
 5. Гаврило Качалін ( СРСР)
 6. Емерик Женей (Румунія)
 7. Вуядин Бошков (Югославія)
 8. Любко Петрович (Югославія)
 9. Казимеж Гурський (Польща)
 10. Антон Малатинський (Словаччина)

Клуби 
 1. «Динамо» (Київ, Україна)
 2. «Црвена Звєзда» (Белград, Югославія)
 3. «Ференцварош» (Будапешт, Угорщина)
 4. «Спарта» (Прага, Чехія)
 5. «Стяуа» (Бухарест, Румунія)
 6. «Динамо» (Загреб, Хорватія)
 7. «Спартак» (Москва, Росія)
 8. «Слован» (Братислава, Словаччина)
 9. ЦСКА (Софія, Болгарія)
 10. «Динамо» (Тбілісі, Грузія)

Найкращі футболісти Східної Європи (Rankopedia) 
Рейтинг американської історико-статистичної організації Rankopedia (2009)

Футболісти 
 1. Ференц Пушкаш (Угорщина)
 2. Георге Хаджі (Румунія)
 3. Андрій Шевченко (Україна)
 4. Павел Недвед (Чехія)
 5. Христо Стоїчков (Болгарія)
 6. Лев Яшин (СРСР)
 7. Драган Джаїч (Югославія)
 8. Деян Савичевич (Югославія)
 9. Шандор Кочиш (Угорщина)
 10. Ладислав Кубала (Угорщина / Словаччина)
 11. Едуард Стрельцов (СРСР)
 12. Давор Шукер (Хорватія)
 13. Олег Блохін (СРСР)
 14. Збігнев Бонек (Польща)
 15. Драган Стойкович (Югославія)
 16. Казимеж Дейна (Польща)
 17. Дімітар Бербатов (Болгарія)
 18. Йозеф Масопуст (Чехословаччина)
 19. Роберт Просінечки (Хорватія)
 20. Золтан Цибор (Угорщина)
 21. Георге Попеску (Румунія)
 22. Володимир Югович (Югославія)
 23. Звонимір Бобан (Хорватія)
 24. Гжегош Лято (Польща)
 25. Ігор Бєланов (СРСР)

Найкращі футболісти Східної Європи (Xtratime Community) 
Рейтинг словенської історико-статистичної організації Xtratime Community (2010)

Воротарі 
 1. Лев Яшин (СРСР)
 2. Ринат Дасаєв (СРСР)
 3. Франтішек Планічка (Чехословаччина)
 4. Володимир Беара (Югославія)
 5. Дьюла Грошич (Угорщина)
 6. Франьо Гласер (Югославія)
 7. Іво Віктор (Чехословаччина)
 8. Петр Чех (Чехія)
 9. Ян Томашевський (Польща)
 10. Євген Рудаков (СРСР)
 11. Вільям Шройф (Чехословаччина)
 12. Мілутин Шошкич (Югославія)
 13. Олексій Хомич (СРСР)
 14. Йозеф Млинарчик (Польща)
 15. Карой Жак (Угорщина)
 16. Іван Чуркович (Югославія)
 17. Георгій Найденов (Болгарія)
 18. Іон Войнеску (Румунія)
 19. Нікос Сарганіс (Греція)
 20. Ференц Платтко (Угорщина)

Захисники крайні 
 1. Бранко Зебець (Югославія)
 2. Анатолій Дем’яненко (СРСР)
 3. Бранко Станкович (Югославія)
 4. Фахрудін Юсуфі (Югославія)
 5. Володимир Безсонов (СРСР)
 6. Євген Ловчев (СРСР)
 7. Ладислав Новак (Чехословаччина)
 8. Александар Шаламанов (Болгарія)
 9. Міхай Лантош (Угорщина)
 10. Кароль Добіаш (Чехословаччина)
 11. Єньо Бузанський (Угорщина)
 12. Антоній Шимановський (Польща)
 13. Володимир Дуркович (Югославія)
 14. Дан Петреску (Румунія)
 15. Томислав Црнкович (Югославія)
 16. Зигмунт Анчок (Польща)
 17. Каха Каладзе (Грузія)
 18. Роберт Ярні (Хорватія)
 19. Григоріс Георгатос (Греція)
 20. Іван Булян (Югославія)

Захисники центральні 
 1. Велибор Васович (Югославія)
 2. Альберт Шестерньов (СРСР)
 3. Ян Поплухар (Чехословаччина)
 4. Муртаз Хурцилава (СРСР)
 5. Георге Попеску (Румунія)
 6. Неманья Відич (Сербія)
 7. Владислав Жмуда (Польща)
 8. Корнель Діну (Румунія)
 9. Александру Апользан (Румунія)
 10. Драган Хольцер (Югославія)
 11. Дьюла Лорант (Угорщина)
 12. Олександр Чивадзе (СРСР)
 13. Антон Ондруш (Чехословаччина)
 14. Анатолій Башашкін (СРСР)
 15. Карой Фогль (Угорщина)
 16. Йосип Каталинський (Югославія)
 17. Шандор Сюч (Угорщина)
 18. Мілутин Івкович (Югославія)
 19. Анатолій Масльонкін (СРСР)
 20. Дімітар Пенєв (Болгарія)
 21. Вагіз Хидіятуллін (СРСР)
 22. Єжи Горгонь (Польща)
 23. Олег Кузнєцов (СРСР)
 24. Кальман Месой (Угорщина)
 25. Манол Манолов (Болгарія)
 26. Міодраг Белодедичі (Румунія)
 27. Стеліос Манолас (Греція)
 28. Івиця Хорват (Югославія)
 29. Сініша Михайлович (Югославія)
 30. Мирослав Кадлець (Чехословаччина)

Вінгери 
 1. Драган Джаїч (Югославія)
 2. Збігнев Бонек (Польща)
 3. Золтан Цибор (Угорщина)
 4. Кальман Конрад (Угорщина)
 5. Мілош Мілутинович (Югославія)
 6. Гжегош Лято (Польща)
 7. Антонін Пуч (Чехословаччина)
 8. Бора Костич (Югославія)
 9. Роберт Гадоха (Польща)
 10. Михайло Месхі (СРСР)
 11. Сергій Ільїн (СРСР)
 12. Василіс Хадзипанагіс (Греція)
 13. Іван Колев (Болгарія)
 14. Ігор Численко (СРСР)
 15. Мирослав Оконський (Польща)
 16. Александар Тирнанич (Югославія)
 17. Андрій Канчельськис (Росія)

Півзахисники центральні 
 1. Йожеф Божик (Угорщина)
 2. Йозеф Масопуст (Чехословаччина)
 3. Ігор Нетто (СРСР)
 4. Валерій Воронін (СРСР)
 5. Златко Чайковський (Югославія)
 6. Карел Пешек-Кадя (Чехословаччина)
 7. Святоплук Плускал (Чехословаччина)
 8. Володимир Мунтян (СРСР)
 9. Стефан Божков (Болгарія)
 10. Анте Занетич (Югославія)
 11. Мілорад Арсеньєвич (Югославія)
 12. Вуядин Бошков (Югославія)
 13. Іон Думітру (Румунія)
 14. Віктор Колотов (СРСР)
 15. Ласло Белені (Румунія)
 16. Владислав Богичевич (Югославія)
 17. Стилян Петров (Болгарія)
 18. Андрій Старостін (СРСР)

Півзахисники атакувальні 
 1. Георге Хаджі (Румунія)
 2. Казимеж Дейна (Польща)
 3. Павел Недвед (Чехія)
 4. Нікулае Добрин (Румунія)
 5. Деян Савичевич (Югославія)
 6. Дьордь Орт (Угорщина)
 7. Драган Стойкович (Югославія)
 8. Драгослав Шекулараць (Югославія)
 9. Сафет Сушич (Югославія)
 10. Бранко Облак (Югославія)
 11. Христо Бонев (Болгарія)
 12. Луліу Баратку (Румунія)
 13. Федір Черенков (СРСР)
 14. Дімітар Якимов (Болгарія)
 15. Красимір Балаков (Болгарія)
 16. Іліе Балач (Румунія)
 17. Звонимір Бобан (Югославія)
 18. Тибор Ньїлаши (Угорщина)
 19. Давид Кіпіані (СРСР)
 20. Антонін Паненка (Чехословаччина)
 21. Лайош Детарі (Угорщина)
 22. Леонід Буряк (СРСР)
 23. Олександр Заваров (СРСР)
 24. Володимир Петрович (Югославія)
 25. Міміс Домазос (Греція)
 26. Андрій Квасняк (Чехословаччина)
 27. Янош Горош (Угорщина)
 28. Юриця Юркович (Югославія)
 29. Роберт Просінечки (Югославія)
 30. Йордан Лечков (Болгарія)

Нападники 
 1. Ференц Пушкаш (Угорщина)
 2. Ладислав Кубала (Угорщина / Словаччина)
 3. Дьордь Шароши (Угорщина)
 4. Христо Стоїчков (Болгарія)
 5. Флоріан Альберт (Угорщина)
 6. Нандор Хідегкуті (Угорщина)
 7. Олег Блохін (СРСР)
 8. Степан Бобек (Югославія)
 9. Бернард Вукас (Югославія)
 10. Ференц Бене (Угорщина)
 11. Ернест Вілімовський (Польща)
 12. Григорій Федотов (СРСР)
 13. Олдржих Неєдли (Чехословаччина)
 14. Едуард Стрельцов (СРСР)
 15. Іштван Ньєрш (Угорщина)
 16. Мілан Галич (Югославія)
 17. Валентин Іванов (СРСР)
 18. Георгій Аспарухов (Болгарія)
 19. Йосип Скоблар (Югославія)
 20. Благойє Мар’янович (Югославія)
 21. Лайош Тихі (Угорщина)
 22. Титус Озон (Румунія)
 23. Предраг Міятович (Югославія)
 24. Луліу Бодола (Румунія)
 25. Геза Тольді (Угорщина)
 26. Флорин Думітраче (Румунія)
 27. Йозеф Адамець (Чехословаччина)
 28. Драган Йованович (Югославія)
 29. Стефан Добай (Румунія)
 30. Ласло Фазекаш (Угорщина)

Бомбардири 
 1. Шандор Кочиш (Угорщина)
 2. Йозеф Біцан (Чехословаччина)
 3. Ференц Деак (Угорщина)
 4. Андрій Шевченко (Україна)
 5. Імре Шлоссер (Угорщина)
 6. Йожеф Такаш (Угорщина)
 7. Дьюла Женгеллер (Угорщина)
 8. Влодзимеж Любанський (Польща)
 9. Альфред Шаффер (Угорщина)
 10. Давор Шукер (Югославія)
 11. Дарко Панчев (Югославія)
 12. Ференц Суса (Угорщина)
 13. Іштван Авар (Угорщина)
 14. Тодор Веселінович (Югославія)
 15. Дімітар Бербатов (Болгарія)
 16. Петар Жеков (Болгарія)
 17. Анджей Шармах (Польща)
 18. Душан Баєвич (Югославія)
 19. Янош Фаркаш (Угорщина)
 20. Іван Хітреч (Югославія)

За десятиліттями 
 1910-ті: Імре Шлоссер
 1920-ті: Кальман Конрад (1-а половина), Карел Пешек-Кадя (2-а половина)
 1930-ті: Олдржих Неєдли (1-а половина), Дьордь Шароши (2-а половина)
 1940-ві: Ференц Деак (2-а половина)
 1950-ті: Ференц Пушкаш
 1960-ті: Лев Яшин (1-а половина), Драган Джаїч (2-а половина)
 1970-ті: Казимеж Дейна (1-а половина), Олег Блохін (2-а половина)
 1980-ті: Збігнев Бонек (1-а половина), Драган Стойкович (2-а половина)
 1990-ті: Христо Стоїчков (1-а половина), Давор Шукер (2-а половина)
 2000-ні: Андрій Шевченко (1-а половина), Неманья Відич (2-а половина)

Футболісти 
 
 1. Ференц Пушкаш (Угорщина)
 2. Лев Яшин (Росія)
 3. Шандор Кочиш (Угорщина)
 4. Дьордь Шароши (Угорщина)
 5. Драган Джаїч (Сербія)
 6. Йожеф Божик (Угорщина)
 7. Ладислав Кубала (Угорщина / Словаччина)
 8. Йозеф Масопуст (Чехія)
 9. Йозеф Біцан (Чехія)
 10. Христо Стоїчков (Болгарія)
 11. Флоріан Альберт (Угорщина)
 12. Збігнев Бонек (Польща)
 13. Нандор Хідегкуті (Угорщина)
 14. Золтан Цибор (Угорщина)
 15. Георге Хаджі (Румунія)
 16. Казимеж Дейна (Польща)
 17. Ференц Деак (Угорщина)
 18. Андрій Шевченко (Україна)
 19. Олег Блохін (Україна)
 20. Павел Недвед (Чехія)
 21. Степан Бобек (Хорватія)
 22. Ігор Нетто (Росія)
 23. Кальман Конрад (Угорщина)
 24. Мілош Мілутинович (Сербія)
 25. Нікулае Добрин (Румунія)
 26. Ринат Дасаєв (Росія)
 27. Бернард Вукас (Хорватія)
 28. Дьордь Орт (Угорщина)
 29. Імре Шлоссер (Угорщина)
 30. Деян Савичевич (Чорногорія)
 31. Франтішек Планічка (Чехія)
 32. Гжегош Лято (Польща)
 33. Ференц Бене (Угорщина)
 34. Йожеф Такаш (Угорщина)
 35. Драган Стойкович (Сербія)
 36. Бранко Зебець (Хорватія)
 37. Дьюла Женгеллер (Угорщина)
 38. Ернест Вілімовський (Польща)
 39. Григорій Федотов (Росія)
 40. Влодзимеж Любанський (Польща)
 41. Едуард Стрельцов (Росія)
 42. Драгослав Шекулараць (Сербія)
 43. Олдржих Неєдли (Чехія)
 44. Валерій Воронін (Росія)
 45. Сафет Сушич (Боснія та Герцеговина)
 46. Альберт Шестерньов (Росія)
 47. Іштван Ньєрш (Угорщина)
 48. Златко Чайковський (Хорватія)
 49. Альфред Шаффер (Угорщина)
 50. Давор Шукер (Хорватія)
 51. Велибор Васович (Сербія)
 52. Володимир Беара (Хорватія)
 53. Бранко Облак (Словенія)
 54. Валентин Іванов (Росія)
 55. Георгій Аспарухов (Болгарія)
 56. Христо Бонев (Болгарія)
 57. Карел Пешек-Кадя (Чехія)
 58. Луліу Баратку (Румунія)
 59. Дімітар Якимов (Болгарія)
 60. Антонін Пуч (Чехія)
 61. Муртаз Хурцилава (Грузія)
 62. Федір Черенков (Росія)
 63. Бора Костич (Сербія)
 64. Георге Попеску (Румунія)
 65. Красимір Балаков (Болгарія)
 66. Благойє Мар’янович (Сербія)
 67. Іліе Балач (Румунія)
 68. Йосип Скоблар (Хорватія)
 69. Ян Поплухар (Словаччина)
 70. Звонимір Бобан (Хорватія)
 71. Святоплук Плускал (Чехія)
 72. Давид Кіпіані (Грузія)
 73. Лайош Тихі (Угорщина)
 74. Дарко Панчев (Македонія)
 75. Предраг Міятович (Чорногорія)
 76. Анатолій Дем’яненко (Україна)
 77. Неманья Відич (Сербія)
 78. Дьюла Грошич (Угорщина)
 79. Тибор Ньїлаши (Угорщина)
 80. Франьо Гласер (Хорватія)
 81. Луліу Бодола (Румунія)
 82. Роберт Гадоха (Польща)
 83. Корнель Діну (Румунія)
 84. Лайош Детарі (Угорщина)
 85. Володимир Мунтян (Україна)
 86. Титус Озон (Румунія)
 87. Михайло Месхі (Грузія)
 88. Леонід Буряк (Україна)
 89. Бранко Станкович (Сербія)
 90. Олександр Заваров (Україна)
 91. Дімітар Бербатов (Болгарія)
 92. Іво Віктор (Чехія)
 93. Ференц Суса (Угорщина)
 94. Тодор Веселінович (Сербія)
 95. Іштван Авар (Угорщина)
 96. Сергій Ільїн (Росія)
 97. Геза Тольді (Угорщина)
 98. Петар Жеков (Болгарія)
 99. Міміс Домазос (Греція)
 100. Стефан Божков (Болгарія)

Тренери 
 1. Бела Гуттман (Угорщина)
 2. Валерій Лобановський (Україна)
 3. Вуядин Бошков (Сербія)
 4. Стефан Ковач (Румунія)
 5. Бранко Зебець (Хорватія)

Збірні 
 1. Угорщина
 2. СРСР
 3. Югославія
 4. Польща
 5. Чехословаччина
 6. Румунія
 7. Болгарія
 8. Греція

Найкращі футболісти Східної Європи («Український футбол») 
Рейтинг сайта газети «Український футбол» (2018)

Воротарі 
 1. Петр Чех (Чехія)
 2. Лев Яшин (СРСР)
 3. Ринат Дасаєв (СРСР)

Захисники праві 
 1. Фахрудін Юсуфі (Югославія)
 2. Даріо Срна (Хорватія)
 3. Александар Шаламанов (Болгарія)

Захисники центральні 
 1. Ян Поплухар (Чехословаччина)
 2. Муртаз Хурцилава (СРСР)
 3. Велибор Васович (Югославія)

Захисники ліві 
 1. Анатолій Дем’яненко (СРСР)
 2. Бранко Зебець (Югославія)
 3. Ладислав Новак (Чехословаччина)

Півзахисники центральні відтягнуті 
 1. Йозеф Масопуст (Чехословаччина)
 2. Йожеф Божик (Угорщина)
 3. Віктор Колотов (СРСР)

Півзахисники центральні атакувальні 
 1. Лука Модрич (Хорватія)
 2. Георге Хаджі (Румунія)
 3. Казимеж Дейна (Польща)

Нападники праві крайні 
 1. Ладислав Кубала (Угорщина / Словаччина)
 2. Збігнев Бонек (Польща)
 3. Михайло Месхі (СРСР)

Нападники праві півсередні 
 1. Ференц Пушкаш (Угорщина)
 2. Флоріан Альберт (Угорщина)
 3. Гжегош Лято (Польща)

Нападники центральні 
 1. Роберт Левандовський (Польща)
 2. Йозеф Біцан (Чехословаччина)
 3. Дьордь Шароши (Угорщина)

Нападники ліві півсередні 
 1. Олег Блохін (СРСР)
 2. Степан Бобек (Югославія)
 3. Імре Шлоссер (Угорщина)

Нападники ліві крайні 
 1. Христо Стоїчков (Болгарія)
 2. Драган Джаїч (Югославія)
 3. Павел Недвед (Чехія)

Тренери 
 1. Валерій Лобановський (СРСР / Україна)
 2. Бела Гуттман (Угорщина)
 3. Стефан Ковач (Румунія)

Найкращі слов'янські футболісти XX століття 
Рейтинг VII Всеслов’янського з’їзду (1998)

Футболісти 
 1. Олег Блохін (Україна)
 2. Йозеф Біцан (Чехія)
 3. Лев Яшин (Росія)
 4. Ладислав Кубала (Словаччина)
 5. Казимеж Дейна (Польща)
 6. Драган Джаїч (Сербія)
 7. Йозеф Масопуст (Чехія)
 8. Бернард Вукас (Хорватія)
 9. Георгій Аспарухов (Болгарія)
 10. Ян Поплухар (Словаччина)
 11. Христо Стоїчков (Болгарія)
 12. Франтішек Планічка (Чехія)
 13. Сафет Сушич (Боснія та Герцеговина)
 14. Сергій Алейников (Білорусь)
 15. Юрій Войнов (Україна)

Див. також 

 Список найкращих футболістів XX сторіччя за версією IFFHS
 World Soccer
 Найкращі слов’янські футболісти за роками

Джерела 

 Газета «Український футбол» за 6 листопада 2012 року, № 118
 Газета «Молодь України» за 5 серпня 2016 року, № 29-30
 Газета «Український футбол» за 7 березня 2017 року, № 15-16

Списки:Футбол